Срджан Плавшич (; ) — сербский футболист, полузащитник чешского клуба «Славия», выступающий на правах аренды за «Баник» (Острава). Выступал за сборную Сербии.

Клубная карьера 
Срджан начал карьеру в клубе ЧСК из Челарево, выступавшем В Сербской лиге Войводины. За два сезона полузащитник провёл 31 матч и забил 7 мячей.

Летом 2014 года Плавшич присоединился к «Спартаку» из Суботицы. Дебютный матч в Суперлиге Сербии Срджан провёл 9 августа 2014 года против клуба «Раднички» из Крагуеваца. 22 марта 2015 года полузащитник отметился первым забитым мячом, открыв счёт во встрече с «Ягодиной».

Всего в сезоне 2014/15 Плавшич провёл 21 матч в чемпионате Сербии. Следующий сезон Срджан начал в «Спартаке», но после 4 матчей, 10 августа 2015 года, подписал контракт со столичной «Црвеной Звездой». Спустя два дня полузащитник дебютировал в новой команде, выйдя в стартовом составе на игру с «Чукарички».

Карьера в сборной 
Плавшич в 2015 году принимал участие в играх юношеской сборной Сербии (до 20 лет), проведя 4 матча.

Достижения 
«Црвена звезда»
 Чемпион Сербии (2): 2013/14, 2015/16

«Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Славии»
 Профиль на сайте «Баника»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «ЧСК Пивара»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Баник» Острава